Assiat Saitov (né le ), ancien coureur cycliste russe ;
 Oleg Saitov (né le ), boxeur russe;

Patronyme russe